Медисин Лејк има више значења:
 Медисин Лејк (Минесота)
 Медисин Лејк (Монтана)